Musaid steht für:

 Musaid (Libyen), Stadt im Munizip al-Butnan, Libyen

Musaid ist der Familienname folgender Personen:

 Faisal ibn Musaid (1944–1975), saudi-arabischer Attentäter